Kaštelina (utvrda), utvrda kod Vira, Zadarska županija
 Kaštelina (otok), hrid uz ostočnu obalu otoka Raba